Le mot perroquet peut désigner :

Zoologie 
 Perroquet, nom usuel donné certains oiseaux psittaciformes.

Marine 
 Perroquet, une sorte de voile.
 Perroquet, ensemble formé par mât, vergue et voiles.

Divers 
 Perroquet, un cocktail de différentes boissons, de couleur verte.
 Les « perroquets » étaient, sous le Premier Empire français, les gardes municipaux de Paris, ainsi appelés en raison de leur uniforme vert ou rouge.
 Perroquet, une règle présentant une grande variété de courbes. Voir pistolet (dessin).
 Perroquet, type de portemanteau monté sur trépied.
 Perroquet, désigne la potence qui permet à la personne alitée de changer de position sur un lit médicalisé.

Voir aussi 
 Le Perroquet, périodique canadien fondé en 1865.
 Le Perroquet, épisode de la série de bandes dessinées Le Vieux Nick et Barbe-noire.
 Le Perroquet de Flaubert, roman de Julian Barnes paru en 1984.
 Le Théorème du Perroquet, roman de Denis Guedj paru en 1998.
 
 Poisson-perroquet, un poisson coloré à bec corné.